Monforte de Lemos, municipi de la província de Lugo, a Galícia
 Monforte de la Sierra, municipi de la província de Salamanca, a Castella i Lleó
 Monforte de Moyuela, municipi de la província de Terol, a Aragó
 Monforte, municipi al districte de Portalegre, a la regió d'Alentejo i a la subregió de l'Alto Alentejo, Portugal
 Monforte San Giorgio, municipi dins de la província de Messina, Italia
 Andoni Monforte Arregui (1946-), és un advocat i polític basc
 Estació de Monforte de Lemos, estació de ferrocarril situada a la ciutat de Monforte de Lemos, de la província de Lugo